Quickstep (dans), een stijldans
 Quick-Step (wielerploeg), een Belgische wielerploeg
 Quick-Step (merknaam), een merknaam van Unilin voor laminaat en parket
 Quick Step (computerspel), een arcadespel van Imagic voor de Atari 2600